Bin Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bincheng Qu, härad, Shandong, 
 Bin Xian (härad i Kina, Shaanxi), 
 Binzhou (häradshuvudort), Heilongjiang, 
 Bin Xian (härad i Kina, Heilongjiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar